Branešci est un toponyme qui peut désigner :
 Branešci, un village de Serbie situé dans la municipalité de Čajetina, district de Zlatibor;
 Branešci, un village de Croatie situé dans la municipalité de Pakrac, comitat de Požega-Slavonie.